Лебап:

 Лебапский велаят — административная единица на востоке Туркмении.
 Лебап (футбольный клуб) — туркменский профессиональный футбольный клуб.